Гедлі ():

Прізвище 

 Артур Твінінґ Гедлі () — американський економіст.
 Джон Гедлі () — англійський математик.
 Іла Рей Гедлі () — американська фігуристка.
 Стівен Джон Гедлі () — американський політик
 Ремі Гедлі () — персонаж американського телесеріалу «Доктор Хаус».
 Роланд Гедлі Сміт — британський дипломат. Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні.
 Ферн Гедлі () — американський хокеїст.

Ім'я 

 Джеймс Гедлі Чейз (; справжнє ім'я — Рене Брабазон Реймонд) — британський письменник
 Роланд Гедлі Сміт () — британський дипломат.

Топоніми 

 Гедлі () — містечко у штаті Міннесота, США.
 Гедлі () — містечко у штаті Массачусетс, США.
 Гедлі () — містечко у штаті Нью-Йорк, США.
 Гедлі — переписна місцевість, штат Нью-Йорк.
 Гедлі () — невключена територія у штаті Індіана, США.
 Гедлі () — невключена територія у штаті Кентуккі, США.
 Гедлі () — невключена територія у штаті Міссурі, США.
 Гедлі () — невключена територія у штаті Невада, США.
 Гедлі () — невключена територія у штаті Пенсільванія, США.
  () — кратер на Марсі.

На Місяці
 Гора Гедлі (Mons Hadley) — гора в місячних Апеннінах, за ім'ям якої названо кілька сусідніх об'єктів:
 Гедлі-Дельта () — гора на Місяці
 Гедлі C () — кратер на Місяці
 Борозна Гедлі () — борозна на Місяці
  () — неофіційна назва району між борозною Гедлі та місячними Апеннінами

Інше 

 Комірка Гедлі () — елемент циркуляції земної атмосфери у тропічних широтах.

Див. також 
 Гідлі

Багатозначні топоніми